Nur eine Nacht – film del 1922 diretto da Rudolf Walther-Fein
Nur eine Nacht – film del 1950 diretto da Fritz Kirchhoff
Nur eine Nacht – cortometraggio del 2009 diretto da Matthias Krumrey
Nur eine Nacht – film tv del 2012 diretto da Thorsten Näter